Георги Жеков може да се отнася за:

 Георги Жеков (революционер) (ок. 1854 – между 1 и 20 септември 1875) – български революционер, една от ключовите фигури в Старозагорското въстание (1875);
 Георги Жеков (футболист) (р. 1951) – футболист

Вижте също 
 Жеков